2 miejscowości w Polsce: 
 Sochy – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zwierzyniec 
 Sochy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Iłowo-Osada
 Sochy – część wsi Czerwona Wola, w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, w gminie Sieniawa
 Sochy – dawna wieś w woj. podkarpackim, obecnie część Rozwadowa, dzielnicy Stalowej Woli
 Sochy – zlikwidowany rezerwat przyrody w Sochach, w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w granicach Stalowej Woli

Zobacz też: Niewiarowo-Sochy